San Lucia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Lucia di Serino, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino, 
 Santa Lucia (ort i Italien, Sardinien), Provincia di Nuoro, 

Robotskapade Italienförgreningar